Mühl ist der Name folgender Orte:

 Mühl Rosin, Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Mühl (Gemeinde Längenfeld), Weiler in der Ortschaft Huben, Gemeinde Längenfeld, Tirol
 Mühl (Gemeinde Stattegg), Ortschaft der Gemeinde Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Mühl (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Einzelhof in der Fraktion Gritzen, Gemeinde St. Veit in Defereggen, Tirol

Flüsse:
 Große Mühl, linker Nebenfluss der Donau in Oberösterreich mit der Quelle im Böhmerwald in Bayern
 Kleine Mühl, linker Nebenfluss der Donau in Oberösterreich mit der Quelle in Bräuerau
 Steinerne Mühl, Fluss im Mühlviertel in Oberösterreich mit der Quelle in Sv.Tomas/St.Thoma in Tschechien im südöstlichen Böhmerwald

Mühl oder Muehl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wagner von der Mühl (1884–1962), österreichischer Bildhauer
 Attila Muehl (* 1985), österreichischer Jazz-Gitarrist und Komponist
 Carl Mühl (1869–1955), deutscher Entomologe
 Christa Mühl (1947–2019), deutsche Regisseurin
 Heinrich Mühl (1901–1963), deutscher Zahnarzt und Politiker (GB/BHE)
 Heinz Mühl (* 1940?), deutscher Sonderpädagoge und Hochschullehrer
 Johannes Mühl (1888–1966), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Karl Otto Mühl (1923–2020), deutscher Schriftsteller
 Lukas Mühl (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Melanie Mühl (* 1976), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Otto Mühl (1911–2006), deutscher Rechtswissenschaftler, Richter am Bundesverwaltungsgericht und Hochschullehrer
 Otto Muehl (1925–2013), österreichischer Aktionskünstler 
 Petra Maria Mühl (* 1965), deutsche Malerin, Zeichnerin, Fotografin und Installations-Künstlerin
 Simone Mühl, deutsche Vorderasiatische Archäologin
 Werner Mühl (* 1937), deutscher Mundartdichter der Pfalz
 Wolfgang Mühl-Benninghaus (* 1953), deutscher Medienwissenschaftler

Siehe auch:
 Von der Mühll
 Myhl